Torquemada ist der Namenszusatz von
 Juan de Torquemada, prominentester Vertreter der papalistischen Position auf dem Konzil von Basel (1431–1449)
 Juan de Torquemada (Historiker) (* um 1545, † 1617), spanischer Historiker
 Tomás de Torquemada (1420–1498), leitender spanischer Großinquisitor von 1483 bis zu seinem Tod 1498, Neffe Juans

Torquemada ist der Name folgender Orte
 Torquemada (Palencia), Stadt in der spanischen Provinz Palencia

Torquemada ist der Name folgender Werke
 Torquemada (1989), Film von Stanislav Barabáš